Das Wort Eiskern bezeichnet:
einen Eisbohrkern
den Kristallisationskern eines Eiskristalls